Marian Bielecki (1895–1940) – kapitan administracji Wojska Polskiego, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości, zamordowany w Charkowie
 Marian Bielecki (ur. 1975) – historyk i teoretyk literatury

Przypisy